Чемпионат мира по супербайку — серия  шоссейно-кольцевых мотогонок. Мотоциклы, участвующие в чемпионате, являются модифицированными версиями серийных моделей, в отличие от MotoGP, где используются специально построенные машины. Впервые соревнования прошли в  году.

Чемпионат регулируется FIM, международным руководящим органом мотогонок. С  года чемпионат организовывает Dorna.

История

Мотоциклы чемпионата 

Текущие производители мотоциклов WorldSBK:
  Ducati
  Yamaha
  Kawasaki
  BMW
  Honda

Бывшие производители мотоциклов WorldSBK:
  Aprilia
  
  
  
  MV Agusta
  Petronas
  Suzuki

Чемпионы и призёры 

 См. также Список чемпионов мира по супербайку

Результаты за последние пять лет

Гонки поддержки

Чемпионат мира по суперспорту

Чемпионат мира по суперспорту 300

Чемпионат Европы по суперстоку 1000

Чемпионат Европы по суперстоку 600

См. также 

 Чемпионат мира по суперспорту
 Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионат мира по супербайку
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1988 года
Мотоспорт
Супербайк